Okręty US Navy o nazwie USS „Panama”

 Pierwszy USS „Panama” (SP-101) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1920.
 Drugi USS „Panaman” (ID-3299) był okrętem transportowym. W służbie w latach 1918-1919.

Panama